Kinelówka (lit. Kineliai) – miejscowość na Litwie, w rejonie wileńskim, 5 km na północny wschód od Czarnego Boru, zamieszkana przez 17 osób.

W II Rzeczypospolitej zaścianek Kinelówka należał do powiatu wileńsko-trockiego w województwie wileńskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Miejscowości w gminie Czarny Bór